La ligne 2 est une ancienne ligne du tramway de Mons de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Mons à Dour.

Histoire 
 : mise en service (traction électrique) entre le dépôt d'Eugies et Wasmes.

 : extension vers Frameries.

 : mise en service du tronçon Mons - Frameries

 : attribution de l'indice E (Mons Gare - Wasmes Rue de Maubeuge).

 : attribution de l'indice 2.

 : extension vers Dour Trichères.

 : modification du parcours sur Mons, parcours dans le sens Mons - Dour dévié par les boulevards de ceinture.

 : suppression du tronçon Wasmes - Dour, terminus reporté à Wasmes Rue de Maubeuge.

 : modification du parcours sur Mons, parcours dans le sens Dour - Mons dévié par les boulevards de ceinture.

 : suppression  et remplacement par une ligne d'autobus sous le même indice.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway de Mons
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut